Bunodeopsis är ett släkte av koralldjur. Bunodeopsis ingår i familjen Boloceroididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Bunodeopsis